Halla kan syfta på:

 Halla (namn) – ett kvinnonamn
 Halla (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Halla Oy – ett tidigare norskägd skogsindustriföretag i Finland

Geografi

Estland 
 Halla, Estland – en by i Võru kommun i landskapet Võrumaa i Estland

Finland 

 Hallansaari, ö, Kymmenedalen, 
 Halla, Finland – en ort i Finland

Sverige 
Halla Heberg - en tätort i Kungsbacka kommun i Hallands län

Gotland
 Halla socken, Gotland – en socken som ingick i Gotlands norra härad
 Halla landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Halla distrikt – ett distrikt på Gotland 2016–
 Halla församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift på Gotland –2006
 Halla kyrka, Gotland – en kyrkobyggnad i Halla socken på Gotland

Södermanland
 Halla socken, Södermanland – en socken som ingick i Jönåkers härad
 Halla landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Halla församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun –1995
 Halla kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Halla socken, Nyköpings kommun

Se även
 Hala

Robotskapade Finlandförgreningar